Vladimir Levin (haker)
 Vladimir Levin (piłkarz)